Ішин (жіноча форма — Ішина) — російське прізвище. Відомі носії:
 Ішин Микола Данилович (1925—2013) — відомий інженер-раціоналізатор, фахівець з технології обробки деревини.
 Ішина Наталія Олександрівна (1935) — видавничий і музейний працівник, журналіст, громадський діяч.

Російські прізвища